Рич Кости ()  — американский продюсер и звукорежиссер, работающий со многими музыкальными группами, включая Muse, Cave In, Thursday, Franz Ferdinand, Glasvegas, Birdy, The Mars Volta, Doves, Bloc Party, Jimmy Eat World, My Chemical Romance, Supergrass, Audioslave, Rage Against the Machine, Nine Inch Nails, Weezer, Philip Glass, Mew, Dave Navarro, Fiona Apple, Mastodon, Atreyu, Apocalyptica и Interpol.

Избранная дискография 
С Muse
 2003 — Absolution
 2006 — Black Holes and Revelations
2018 — Simulation Theory

С Mew
 2003 — Frengers
 2009 — No More Stories...

С The Apex Theory
 2001 — The Apex Theory EP
 2002 — Topsy-Turvy

С Cave In
 2003 — Antenna

С Franz Ferdinand
 2005 — You Could Have It So Much Better

С My Chemical Romance
 2004 — Three Cheers for Sweet Revenge
 2006 — Life on the Murder Scene

С The Mars Volta
 2003 — De-Loused in the Comatorium
 2005 — Frances the Mute
 2006 — Amputechture
 2008 — The Bedlam in Goliath
 2009 — Octahedron

Ссылки 
 Рич Кости на Allmusic
 Биография Рича Кости 

Продюсеры США